Detta är en lista över sjöar i Bräcke kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Bräcke kommun.

Lista

Bräcke kommun
 Lista